Classe Zara, pattugliatori della Guardia di Finanza
Classe Zara, incrociatori pesanti della seconda guerra mondiale